Прокла́дка — многозначное слово, означающее:

Материал, изделие 
 Гигиеническая прокладка — приспособление для защиты белья от ежедневных выделений.
 Уплотняющая прокладка — деталь, торцевое уплотнение, заполняющее пространство между двумя или более сопряжёнными поверхностями при сжатии, как правило, используемое для герметизации (предотвращения утечки) на стыке объединённых объектов.
 Прокладка (деталь) — уплотнительное устройство:
 Прокладка головки блока

Строительно-монтажные работы 
Действие по значению прокладывать:
 Прокладка кабеля — прокладка кабеля для подачи из одной точки в другую электричества или информации.
 Прокладка трубопровода — прокладка инженерных сетей или отдельных трубопроводов для подачи из одной точки в другую необходимого вещества (газа, жидкости).

Мореплавание 
Действие по значению прокладывать:
 Прокладка курса (навигация) — раздел навигации, изучающий судовождение, разрабатывающий теоретические обоснования и практические приёмы вождения судов.